Moldova